Stanisław Klicki (zm. 1826) – poseł na sejm grodzieński 1793 roku
 Stanisław Klicki (1775-1847) – generał dywizji Królestwa Polskiego